

Mineralogia 
 Gth – abbreviazione di goethite

Televisione 
 GTH On Air – ex canale televisivo thailandese

Note